Varios reyes del Reino del Bósforo llevaban este nombre :
 Perisades I (348-310 a. C.);
 Perisades II  (284-245 a. C.);
 Perisades III (180-170 a. C.);
 Perisades IV (170-150 a. C.);
 Perisades V (c. 150-107 a. C.).

Enlaces externos